Die Fotbollsallsvenskan 1925/26 war die zweite Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 2. August 1925 und endete am 6. Juni 1926.

Erster wurde Örgryte IS, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Malmö und Neuling IK City ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Anmerkungen

Einzelnachweise 

1925
Fußballsaison 1925/26